Herrarnas -90 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes den 18 augusti 2004 i Aten i mässhallen Ano Liosia Olympic Hall.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd

Återkval

Referenser

Externa länkar 
Yahoo! Sports Aten 2004, resultat

Judo vid olympiska sommarspelen 2004